Шледорф:

 Шледорф — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Шледорф — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.